A bicicleta citadina é uma bicicleta configurada para o uso diário em meio urbano. Por conseguinte está desenhada para percursos não muito longos, e para inclinações topográficas não muito acentuadas.

Bicicletas